

Patronyme 
Eduardo Halfon, écrivain guatémaltèque.
Eyal Halfon, réalisateur et scénariste israélien.
Robert Halfon, homme politique britannique.

Homophone

Voir aussi 
Kalfon